В Соединённых Штатах насчитывается четыре округа и один приход с названием Ко́лдуэлл ():
 округ '''Колдуэлл''' — в штате Кентукки
 округ '''Колдуэлл''' — в штате Миссури
 округ '''Колдуэлл''' — в штате Северная Каролина
 округ '''Колдуэлл''' — в штате Техас
 приход '''Колдуэлл''' — в штате Луизиана